Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (1952–1984)
 Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (1984–1995)
 Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (1995–2001)
 Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2001–2004)
 Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2004–2011)
 Zwierzęta objęte ochroną gatunkową w Polsce (2011–2014)